1881 Shao – asteroide della fascia principale
 'Shao – diffuso cognome cinese
 shao gun – arma usata anticamente dalla fanteria cinese

Persone 

 Shao Jiayi – calciatore cinese
 Shao Kahn – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat.
 Shao Ting – cestista cinese
 Shao Tingting – cestista cinese

Note